Михаи́л Степа́нов:
 Степанов, Михаил Архипович (1900—1940) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Степанов, Михаил Владимирович (1949—2005) — Герой Социалистического Труда.
 
 Степанов, Михаил Иосифович (1912—1950) — советский хоккеист.
 Степанов, Михаил Иудович (1920—1952) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Степанов, Михаил Карпович (1912—1962) — гвардии младший лейтенант воздушно-десантных войск, Герой Советского Союза.
 
 
 Степанов, Михаил Фёдорович (1850—1887) — русский врач-писатель.
 Степанов, Михаил Яковлевич (1925—1989) — младший сержант танковых войск, полный кавалер ордена Славы. Примечания